076  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Hartbeespoort, di Johannesburg, in Sudafrica